Slotzicht,  Slotzigt of Slot-zigt kan verwijzen naar:

Slotzicht (Haarzuilens), een boerderij bij het Nederlandse dorp Haarzuilens
Slotzicht (Vreeland), een buitenplaats bij het Nederlandse dorp Vreeland